Hindenburgufer ist der ehemalige Name folgender Straßen:

 ein Teilstück der Kiellinie in Kiel, Schleswig-Holstein; siehe Kiellinie (Kiel)#Historische Namensgebung und Verlauf
 Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden, Sachsen

Siehe auch:
 Hindenburgbrücke (Begriffsklärung)
 Hindenburgdamm
 Hindenburgplatz (Hildesheim)
 Hindenburgstraße